Ду́бенки и Дубёнки — название населённых пунктов.

Россия 
 Дубёнки — деревня в Судогодском районе Владимирской области.
 Дубенки — деревня в Дзержинском районе Калужской области.
 Дубенки — село в Дубёнском районе Мордовии.
 Дубенки — деревня в Ичалковском районе Мордовии.
 Дубенки — деревня в Коломенском районе Московской области.
 Дубенки — деревня в Богородском районе Нижегородской области.
 Дубёнки — деревня в городском округе город Бор, бывший Краснослободский сельсовет.
 Дубёнки — деревня в городском округе город Бор, бывший Линдовский сельсовет.
 Дубёнки — деревня в Инзенском районе Ульяновской области, Инзенское городское поселение.
 Дубёнки — разъезд в Инзенском районе Ульяновской области, Труслейское сельское поселение.
 Дубенки — деревня в Некрасовском районе Ярославской области.

Украина 
 Дубенки — прежнее (до 2008 года) название села Дубенка в Монастырисском районе Тернопольской области.